«Essential» -o «The Essential», «The Essentials»- puede referirse a:

Música

Discográficas 
 Essential Records, discográfica.

Álbumes 
Essential
 Essential (1987), álbum de la banda Divinyls.
 Essential (1998), álbum de la banda Pet Shop Boys.
 Essential (2003), álbum de la banda Jethro Tull.
 Essential (2003), álbum de la banda Scorpions.
 Essential (2007), álbum de la banda Ramones.
 Essential (2008), álbum de la cantante Kate Ryan.
 Essential (2012), álbum de la banda Erasure.
The Essential
 The Essential (n/d), álbum de la cantante Sandra.
 The Essential (2011), álbum de la cantante Mariah Carey.
 Serie The Essential de Sony BMG:
 The Essential Alice in Chains * The Essential Billy Joel * The Essential Bob Dylan * The Essential Bruce Springsteen * The Essential Clash * The Essential Cyndi Lauper * The Essential Iron Maiden * The Essential Jethro Tull * The Essential Johnny Cash * The Essential Leonard Cohen * The Essential Michael Jackson * The Essential Ozzy Osbourne
The Essentials
 The Essentials (2002), álbum de la banda Twisted Sister.
 The Essentials (2005), álbum de la banda The Cars.